Во́зный () — должностное лицо в судах низшего уровня в Польше и Великом княжестве Литовском. Возный вручал повестки («по́зывы») для явки в суд, а также исполнял обязанности следователя, судебного исполнителя и пристава. Назначался воеводой из местных шляхтичей по выбору земского суда и шляхты. После принесения присяги имя возного записывалось в актовые книги, после чего он считался вступившим в должность. В каждом повете было несколько возных, главного из которых называли генералом («енерал», ). До введения должности возного на территории Великого княжества Литовского его обязанности исполнял виж.

Как следователь возный свидетельствовал побои, кражи, изнасилования и др. Его записи («реляции») регистрировались в судебных книгах, а на судебных заседаниях он свидетельствовал об увиденном и услышанном. Эти реляции и свидетельства возного считались весомыми судебными доказательствами. При исполнении обязанностей должен был иметь при себе понятых («сторону») — двух шляхтичей «веры годных», то есть тех, кто внушал доверие. Как судебный пристав возный следил за порядком в зале во время судебного заседания. За свою работу получал награждение от лиц, по делам которых действовал, в размере, определённом законом. Возный также осуществлял ввод во владение и приказывал крестьянам повиноваться новым владельцам земли, запись ввода в актовые книги называлась intromissya (). Статутом Великого княжества Литовского 1588 года устанавливалась неприкосновенность личности возного, а также наказание за неисполнение им своих служебных обязанностей или превышение полномочий. За оскорбление возного устанавливался двойной штраф и двадцатинедельное тюремное заключение, а за убийство возного или «стороны» при исполнении обязанностей — смертная казнь.

Согласно Статуту Великого княжества Литовского 1588 года, возный должен был приносить следующую присягу:

Примечания

См. также 
 Земский суд

Ссылки 
 Раздел 4. О судьях и о судех // Статут 1588 года в Викитеке (см. артикулы 8-11).

Должностные лица Речи Посполитой
Должностные лица Великого княжества Литовского